Вуко Борозан (; род. 9 апреля 1994, Цетине)  — черногорский гандболист, выступающий за катарский клуб «Аль-Араби». Лучший спортсмен Черногории 2017 года по версии НОК Черногории.

Карьера

Клубная 
Вуко Борозан воспитанник клуба ГК Ловчен. В 2012 году Борозан начинает профессиональную карьеру в хорватском клубе ГК Карловац. В январе 2014 года Вуко Борозан переходит в македонский клуб ГК Металург Скопье. В декабре 2014 года Борозан перешёл в немецкий клуб TuS N-Lübbecke. В 2016 году Вуко Борозан перешёл в Вардар.

В конце 2018 года перешёл в «Веспрем».

Сборная 
Вуко Борозан выступает за сборную Черногории. В сборной Черногории Борозан сыграл 8 матчей и забросил 31 гол.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2016-17/player/549544/Vuko+Borozan
 http://tus-n-luebbecke.de/kader/vuko-borozan/
 https://web.archive.org/web/20170210040243/http://rkvardar.mk/player/vuko-borozan

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Черногории
Игроки ГК «Металург Скопье»
Игроки ГК «Люббекке»
Игроки ГК «Вардар»
Игроки ГК «Веспрем»
Игроки ГК «Аль-Араби»
Игроки ГК «Загреб»